La Rochelle (Charente-Maritime), een havenstad aan de Atlantische Oceaan; meestal wordt deze plaats bedoeld
 La Rochelle (Haute-Saône)
ook:
La Rochelle-Normande,  Manche